Il singolare del torneo di tennis Finnish Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Igor' Andreev 2-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

 Dick Norman (primo turno)
 Robin Söderling (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Finnish Open 2003